Beyling ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Beyling (1872–1938), deutscher Bergbeamter
 Fritz Beyling (1909–1963), deutscher Redakteur und Politiker (KPD/SED)